Купата на УЕФА 2004/05 е 34-тото издание на този турнир. Финалът се играе на стадион Жозе Аваладе в Лисабон. Трофеят е спечелен за първи път от руски отбор, след като ЦСКА Москва побеждава с 3:1 Спортинг на финала.

Първи квалификационен кръг 
Първите срещи се състоят на 15 юли, а реваншите са на 29 юли 2004 г.

Втори квалификационен кръг 
Първите срещи се играят на 12 август, реваншите са на 26 август 2004 г.

Първи кръг 
Първите срещи се играят на 16 септември, реваншите са на 30 септември 2004 г.

1 Първата среща е насрочена за 22 септември 2004 г. поради мачът на Макаби Тел Авив срещу Байерн Мюнхен за Шампионската лига. Въпреки това срещата е отменена заради стачка на летище Тел Авив. Срещата се решава само от мача в Хееренвеен.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Шестнайсетинафинал 
Първите срещи са на 16 и 17 февруари, реваншите са на 24 февруари 2005 г.

Осминафинал 
Първите срещи са на 10 март, реваншите са на 17 март 2005 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи са на 7 април, реваншите са на 14 април 2005 г.

Полуфинал 
Първите срещи се играят на 28 април, реваншите са на 5 май 2005 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2004/05
 Купа Интертото 2004

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2004/05

Лига Европа